Bärenfellmütze oder Bärenmütze ist die Bezeichnung für

 eine ursprünglich als Grenadiermütze eingeführte militärische Kopfbedeckung aus Bärenfell, wie sie auch heute noch insbesondere bei einigen Garde-Formationen aus traditionellem Anlass getragen wird;
 einen Kolpak (Husarenmütze), sofern er aus Bärenfell gefertigt ist;
 eine unter Tataren verbreitete Kopfbedeckung.

Siehe auch